Allochtoon (biologie)
 Allochtoon (persoon)
 Allochtoon (geologie)